Five kan syfta på:

 Five (TV) – en brittisk TV-kanal
 Five (musikgrupp) – ett brittiskt pojkband
 Five (musikalbum) – ett musikalbum av Five från 1998